Lilienbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Lill von Lilienbach (1802–1871), österreichischer Geologe 
 Juhan Lilienbach (1870–1928), estnischer Dichter und Verleger
 Karl Lill von Lilienbach (1798–1831), österreichischer Geologe